Jean-Claude est un prénom composé masculin.
 Jean-Claude Van Damme (1960) est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et expert aux arts martiaux belge ;
 Jean-Claude Brialy (1933-2007) est un acteur français ;
 Jean-Claude Duvalier (1951) fut président dictateur d'Haïti de 1971 à 1986 ;
 Jean-Claude Killy (1943) est un skieur alpin français ;
 Jean-Claude Lubtchansky (1930–2020) est un réalisateur français ;
 Jean-Claude Lucq (1945-2021), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Claude Martinez (1945) est un homme politique français ;
 Jean-Claude Trichet (1942) est le président de la Banque centrale européenne ;
 Jean-Claude Van Cauwenberghe (1944) est un homme politique belge.

Voir aussi
 Jean Claude, théologien
 (84011) Jean-Claude, un astéroïde

 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français